Gedung Rejo (Belitang), een plaats in Indonesië
Gedung Rejo (Mesuji Raya), een plaats in Indonesië